Министе́рство иностра́нных дел и междунаро́дного сотру́дничества Камбо́джи (), сокращённо МИД Камбоджи — орган исполнительной власти в Камбодже, осуществляющий государственное регулирование в области отношений Камбоджи с международным сообществом. Министерство курирует внешние связи Камбоджи, поддерживает дипломатические представительства за рубежом, а также предоставляет выдачу виз гражданам других государств.

Имеются посольства в 25 странах мира (включая Россию).

Дипломатические отношения с СССР были установлены в 13 мая 1956 года.

Главы ведомства

Ссылки 
 Официальный сайт     
 Foreign ministers A-D 

Внешняя политика Камбоджи
Камбоджа
Министерства Камбоджи